Баскаково — название населённых пунктов в России:
 
 Баскаково — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Баскаково — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Баскаково — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Баскаково — бывшая деревня в составе (примерно с 1964 года) города Березники Пермского края.
 Баскаково — село в Гагаринском районе Смоленской области.
 Баскаково — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Баскаково — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Баскаково — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Дмитриевское сельское поселение, Семловский сельский округ).
 Баскаково — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Дмитриевское сельское поселение, Середской сельский округ).
 Баскаково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Баскаковка